Вулиця Світла — одна з вулиць міста Харкова, розташована в Салтівському районі на Салтівці у 606 та 533 мікрорайонах.

Протяжність вулиці близько 2100 метрів.

Розпочинається на перетині з вулицею Валентинівською, далі перетинається з вулицею Героїв Праці та завершується на перехресті з вулицею Бучми.

Забудова 
З парного боку більшу частину вулиці Світлої займають індивідуальні гаражі. З непарного боку вулиця забудована багатоповерховими панельними житловими будинками. Крім того, тут розташовані комунальні установи й школи.

 Будинок № 9 — Середня загальноосвітня школа № 56. На фасаді школи встановлено меморіальну дошку в пам'ять українського воїна Володимира Усенка, який навчався в цій школі і загинув у м. Іловайськ;
 Будинок № 11а, № 13 — КП «Харківські теплові мережі» Московського району;
 Будинок № 15 — Середня школа № 84; Харківська дитяча художня школа № 2 імені Левченка;
 Будинок № 41 — Центр професійного розвитку працівників освіти.

Транспорт 
Вулицею Світлою курсують автобуси маршрутів № 17, № 49, № 212, № 272.

Джерела 
 Єдиний адресний реєстр міста Харкова 
 Улицы и площади Харькова. Светлая

Примітки 

Вулиці Салтівського району